Ceddo peut désigner :

 Ceddo ou Tiédos, un guerrier des anciens royaumes du Sénégal.
 Ceddo, un film sénégalais réalisé par Ousmane Sembene, sorti en 1977